Canção Nova: Volume 1 é o segundo álbum do monsenhor (então padre) Jonas Abib. Este LP é, então, o começo de uma coleção de discos onde o padre tenta popularizar entre os católicos canções protestantes, além de composições de cantores católicos que não têm oportunidade de gravar um disco. Este disco só foi lançado em LP; o disco é raro, pois a gravadora própria da comunidade Canção Nova era pequena e produziu não muitas unidades. Apesar disto, a influência do disco foi sensível, e 8 das 10 faixas podem ser encontradas em coletâneas do padre Jonas.

São sucessos deste disco: "Porque Ele Vive", regravação de uma canção protestante; e "Louco de Amor", que reflete sobre a Paixão de Cristo. Uma curiosidade é que a faixa "Meu Senhor e Meu Deus" é o número 1 do tradicional livro de cânticos católicos Louvemos o Senhor.

Faixas

LP

Ver também 

 Canção Nova
 Música católica popular

Álbuns de Jonas Abib
Álbuns de 1992
Álbuns de música católica popular
Álbuns em língua portuguesa